Águas (Penamacor) — freguesia do concelho de Penamacor
Águas Belas (Sabugal) — freguesia do concelho do Sabugal
Águas Belas (Ferreira do Zêzere) — freguesia do concelho de Ferreira do Zêzere
 Águas Boas — freguesia do concelho de Sátão
Águas Frias (Chaves) — freguesia do concelho de Chaves
Águas Santas (Maia) — freguesia do concelho da Maia
Águas Santas (Póvoa de Lanhoso) —  freguesia do concelho da Póvoa de Lanhoso
 José Águas — futebolista português

Desambiguações de topônimos